Школа Венецианова, венециановская школа, венециановцы — многочисленная группа русских художников — учеников и последователей Алексея Гавриловича Венецианова; одно из самых значительных явлений русского романтизма первой трети XIX века.

История 
В 1819 году Венецианов (1780—1847) оставил службу и поселился с семьей в деревне Сафонково Тверской губернии, посвятив свои усилия разработке «крестьянского» жанра. Там же организовал собственную художественную школу, в которой за 20 лет прошли обучение свыше 70 человек. В их судьбе деятельное участие принимал Василий Жуковский. Работы своих учеников Венецианов выставлял вместе со своими на академических выставках.

Многие из них затем, примерно с середины 1830-х годов отошли от манеры Венецианова, став последователями яркого академизма Карла Брюллова с чертами внешной эффектности и натурализма.

Характеристика 
Следуя принципам мастера, художники школы отражали жизнь демократических кругов общества, писали городские и сельские пейзажи, интерьеры, натюрморты. «Произведения венециановской школы отмечены поэтической непосредственностью воплощения окружающей жизни. (…) Творчество художников венециановской школы представляет значительный этап в становлении реализма в русском искусстве 1-й половины 19 в.».

Список художников

Ученики 
Список приводится по версии Т. В. Алексеевой.
 Крылов, Никифор Степанович (1802—1831) — в 1824—1830
 Тыранов, Алексей Васильевич (1808—1859) — с 1824 до начала 1830-х
  Зеленцов, Капитон Алексеевич (1790—1845) — c 1825 до начала 1830-х
  Беллер, Александр Иванович (1800—1880) — с 1825 до 1832
  Алексеев, Александр Алексеевич (1811—1878) — с 1826 примерно до 1832
  Златов, Александр Алексеевич (1810—1832) — с 1826 до 1832
  Денисов, Александр Гаврилович (1811—34) — с 1827 до начала 1833
  Зиновьев, Василий — с 1827 до 1828
  Ситников-Беляев, Ефим Васильевич — с 1827
  Алексеев, Александр (2-й) — с 1827
  Филатов, Василий — в 1827
  Ушаков (Ушенков), Иван — в 1828
 Серебряков, Михаил Сергеевич — с 1828 до 1830/1831
  Панов (Попов ?) — с 1828
 Давыдов, Михаил Федорович — с 1828 до 1831
  Васильев, Алексей Александрович (1811—1879) — с 1828 примерно до 1832
  Ларионов — с 1828
 Аврорин, Василий Михайлович (1805—1855) — с конца 1828 примерно до 1833
  Житнев, Евгений Петрович (1809/1811?-1860) — в 1831
  Гальянов, Василий Семенович — с 1829 примерно до 1834
 Рождественская, Елена (Ивановна?) (1818-?) — ок. 1830 до 1833
 Тухаринов, Ефим — ок. 1831 до 1834
 Мокрицкий, Аполлон Николаевич (1810—1870) — с 1832 до сер. 1830-х
  Плахов, Лавр Кузьмич (1810—1881) — с 1829 в течение 1830-х
 Крендовский, Евграф Федорович (1810 — после 1853) — с 1830 до 1835
 Печенкин, Алексей Данилович (1811-?) — ок. 1831 — 1-я пол. 1830-х
 Михайлов, Григорий Карпович (1814—1867) — ок. 1834 до 1836
 Каширин, Иван Дмитриевич — ок. 1833 до 1836
 Игин, Фёдор Иванович (1816-?) — с 1834/1835 приблизительно до 1839
  Зарянко, Сергей Константинович (1818—1870) — ок. 1836 до начала 1840-х
 Антонов, Михаил Иванович — с 1837—1838 до начала 1840-х
  Бурдин, Николай Алексеевич (1814—1857) — с 1837—1838 до начала 1840-х
 Смирнов, Иван (?-1843) — с конца 1830-х до начала 1840-х
  Николаев (Иван?) — середина 1830-х
  Егоров — 1830-е
  Славянский, Федор Михайлович (1817—1876) — ок. 1838 до начала 1840-х
  Прындиков — в начале 1840-х
  Сорока, Григорий Васильевич (1823—1864) — с 1842 до 1847
  Эрасси, Михаил Спиридонович (1832—1898) — с начала 1840-х до 1847
  Чернышёв, Алексей Филиппович (1824—1863) — с 1842 до 1846
  Васильев, Иринарх Васильевич (1833-?) — в 1847
  Венецианова, Александра Алексеевна (1816—1882) — 1830-е и 1840-е

Предполагаемые ученики:
 Крылов, Гурий Асафович (1805—1841) — 2-я пол. 1820-х — начало 1830-х
 Степанов, Пантелеймон (1808—1830) — 2-я пол. 1830-х
  Малинин, Алексей — 2-я пол. 1820-х — начало 1830-х
  Заварцев, Александр — 1828
 Александров, Фома (1808-?) — 1833
 Алексеев, Сергей Александрович (1812-конец 1840-х) — 2-я пол. 1830-х
  Булатов, Евграф Антонович — сер. 1830-х

См. также 
 Граф Толстой, Федор Петрович
 Братья Чернецовы

Примечания

Литература 

Очерки творчества
 
 
Альбомы
 
 
Другие работы
 
Словари и энциклопедии
 
 
 

Живописные школы по алфавиту
Живопись XIX века
Художественные объединения Российской империи